Aleuria is een geslacht van schimmels uit de familie Pyronemataceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 46 soorten (peildatum oktober 2022):

Pyronemataceae
Schimmelgeslacht